Caius Cosconius
 Quintus Cosconius